Heterorepetobasidium är ett släkte av svampar. Heterorepetobasidium ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Heterorepetobasidium